Číměř kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Číměř (okres Jindřichův Hradec)
 Číměř (okres Třebíč)